Вершок — многозначный термин.
 Вершок — старорусская единица длины.
 Вершок — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии.